Fondo da Aldea puede referirse a:

Fondo da Aldea (Abegondo), lugar de la parroquia de Vizoño, concello de Abegondo.
Fondo da Aldea (Mesía), lugar de la parroquia de Mesía, concello de Mesía.
Fondo da Aldea (Barbeiros), lugar de la parroquia de Barbeiros, concello de Ordes.
Fondo da Aldea (Villamayor), lugar de la parroquia de Villamayor, concello de Ordes.
Fondo da Aldea (El Pino), lugar de la parroquia de San Mamede de Ferreiros, concello de El Pino.
Fondo da Aldea (Castromao), lugar de la parroquia de Castromao, concello de A Veiga.
Fondo da Aldea (Castromarigo), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de A Veiga.
Fondo da Aldea (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Ollares, concello de Villa de Cruces.

Véase también
Fondo da Vila
Fondo do Lugar